L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 14 au , sur terre battue en extérieur. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Ashleigh Barty et Demi Schuurs celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de la Française Alizé Cornet, de l'Américaine Serena Williams, de l'Allemande Julia Görges et de la Belge Elise Mertens. Elles sont respectivement remplacées par Elena Vesnina, Catherine Bellis, Tímea Babos et María Sákkari.

Lauréates 
La tenante du titre Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Simona Halep. Il s'agit de son  Premier 5, de son  sur terre battue et de son  en 2018.

En double, Ashleigh Barty et Demi Schuurs remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Sorana Cîrstea et Jeļena Ostapenko. Il s'agit de leur 7e et 6e titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Rome
Sport en Italie en 2018
Tennis en mai 2018